Heinrich Wolgast ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Wolgast (Pädagoge) (1860–1920), deutscher Reformpädagoge
 Heinrich Wolgast (Politiker) (1905–1982), deutscher Politiker (FDP)

Siehe auch:
 Heinrich-Wolgast-Preis, deutscher Literaturpreis